Specker ist der Familienname folgender Personen:

Ernst Specker (1920–2011), Schweizer Mathematiker
Hans Eugen Specker (* 1937), deutscher Historiker und Archivar 
Heidi Specker (* 1962), deutsche Künstlerin
Tobias Specker (* 1971), Katholischer Theologe und Hochschullehrer